Oggionesi – abitanti di Oggiona con Santo Stefano
Oggionesi – abitanti di Oggiono